Die Snookerweltmeisterschaft 1984 fand vom 21. April bis zum 7. Mai 1984 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Weltmeister wurde – wie schon im Vorjahr – der Engländer Steve Davis, der im Finale seinen Landsmann Jimmy White mit 18:16 besiegen konnte und somit seinen dritten WM-Titel gewann. Für White war es das erste von insgesamt sechs WM-Finals in seiner Karriere, von denen er jedoch kein einziges gewinnen konnte.

Der achtfache Weltmeister Fred Davis hatte im Alter von 70 Jahren und 8 Monaten seinen letzten Auftritt bei einer Weltmeisterschaftsendrunde und hält damit den bis heute gültigen Rekord für den ältesten Teilnehmer an einer WM.

Das höchste Break des Turniers von 138 Punkten erzielte Rex Williams in Frame 12 seines Auftaktmatches gegen Jimmy White. Das Gesamtturnierpreisgeld stieg von den 135.000 Pfund des Vorjahres auf 200.000 Pfund.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 

Es wurden acht Century Breaks von sechs verschiedenen Spielern erzielt:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre